Чемпионат мира по боксу — спортивное соревнование по боксу среди любителей, проводимое Международной ассоциацией бокса (IBA). Первый чемпионат прошёл в Гаване (Куба) c 17 по 30 августа 1974 года. С 2001 года проводятся чемпионаты мира по боксу среди женщин.

Чемпионат мира по боксу среди мужчин

Медальная таблица (1974–2021)

Чемпионат мира по боксу среди женщин

Медальный зачёт (2001–2018)

Ссылки 
 Любительский бокс